Пештич, Николай Петрович (1853 — после 1917) — российский ветеринарный врач и публицист.
 Пештич, Сергей Леонидович (1914—1972) — советский историк, историограф.